MV poate fi:
 Maldive, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .mv, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Maldive
 Mecklenburg - Pomerania Inferioară, land în Germania, codul ISO 3166-2:DE
 miliVolt, unitate de măsură pentru tensiunea electrică
 MegaVolt, unitate de măsură pentru tensiunea electrică
 mv, comandă în sistemele de operare de tip Unix